Мархлевский (Мархлевская) () — польская фамилия. Известные носители:

 Мархлевский, Анатолий Церилиевич (1935—2013) — украинский хоровой дирижёр, педагог, заслуженный деятель искусств Украины
 Мархлевский, Леон Павел (1869—1946) — польский химик, профессор.
 Мархлевский, Теодор (1899—1962) — польский биолог, генетик и эволюционист, педагог.
 Мархлевский, Юлиан (1866—1925) — польский политик, коммунист.
 Мархлевская, Софья (1898—1983)  — польская писательница, журналистка, деятель рабочего движения.